Christussäule steht für
 Christussäule (Hildesheim)
 Christussäule (Neuzelle)